Nasalli ist der Familienname folgender Personen:

 Amedeo Nasalli Rocca (1852–1926), italienischer Beamter
 Ignazio Nasalli-Ratti (1750–1831), italienischer Kardinal und Diplomat